СС — абревіатура із двох кириличних літер, яка може мати кілька значень, серед яких:

 СС — військово-поліцейська організація НСДАП у Третьому Рейху.
 СС — українське військове формування. УСС.
 СС — узагальнена назва військовослужбовців сержантського корпусу
 СС — збройні сили Японії. ССЯ.

Див. також 
 CC — абревіатура із двох латинських літер

en:SS